Il termine Manatí è un toponimo spagnolo di origine taina che letteralmente significa "manato", ovvero lamantino, e può riferirsi alle seguenti località:

Manatí (Colombia) – comune della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico
Manatí (Cuba) – città di Cuba.
Manatí (Porto Rico) – città di Porto Rico.